Хи́кок (, Hickok) — английская фамилия. Известные носители:

 Дикий Билл Хикок (настоящее имя Джеймс Хикок; 1837—1876) — американский стрелок и разведчик.
 Хикок, Ричард (1931—1965) — американский массовый убийца.

Другое 
 Hickok45 (Хикок45) — видеоканал YouTube об огнестрельном оружии.